Georg Zizler ist der Name folgender Personen:

* Georg Zizler (Verwaltungsjurist) (1897–1965), deutscher Verwaltungsjurist
 Georg Zizler (1903–1986), deutscher Politiker, Bürgermeister von Regensburg, siehe Georg Zitzler